Akaropeltella är ett släkte av svampar. Akaropeltella ingår i familjen Micropeltidaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Akaropeltella